Кубок Футбольної ліги 1983–1984 — 24-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вчетверте поспіль здобув «Ліверпуль».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/13 вересня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/12 вересня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/13 вересня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/14 вересня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/12 вересня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/13 вересня 1983

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/25 жовтня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/26 жовтня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/25 жовтня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/26 жовтня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/25 жовтня 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/26 жовтня 1983

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1983

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 1983

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 1983

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 грудня 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 1983

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 1984

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 1984

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 лютого 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 лютого 1984

|}

Фінал 

Перегравання

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1983–1984
1983 у футболі
1984 у футболі
1983 в англійському спорті
1984 в англійському спорті